Эрнст Рубен Лагус (Ernst Ruben Lagus, 12 октября 1896 Коски — 15 июля 1959, Лохья) — финляндский военачальник, генерал-майор.

Во время Зимней войны был квартирмейстером, а позже, во время Советско-финской (1941—1944) и Лапландской войн, был также в должности командира Финской бронетанковой дивизии (единственной бронетанковой дивизии Финляндии). 22 июля 1941 года стал первым кавалером Креста Маннергейма.

Биография

Ранние годы 
Рубен Лагус родился в приходе Коски () Тавастгусской губернии в 1896 году в семье финских шведов. Его родителями были лесничий и магистр философии Александр Габриэль Лагус () и Эмма Матильда Бельман ().

Егеря, гражданская война 

Присоединившись к егерскому движению, в 1915 году Лагус вслед за братом отправился в Германию. В составе 27-го Королевского Прусского егерского батальона участвовал в боях на Восточном фронте, в т. ч. на р. Мисе, в Рижском заливе и на р. Лиелупе.

Карьера офицера

Военные годы (1939—1945) 

В 1944 году танковая дивизия под командованием генерал-майора Рубена Лагуса была перемещена на Карельский фронт, где 9 июня того же года Красная армия начала мощное наступление. Приняв на себя удар советских танковых клиньев, самоходчики финской танковой дивизии записали на свой счёт 87 подбитых танков и десятки уничтоженных противотанковых орудий.

Послевоенная жизнь 
Лагус служил командиром 2-й дивизии до 1947 года, когда он ушёл с регулярной службы. Он перешёл на должность директора Lohjan Salo Oy, где и работал до 1959 года.

Память 
В 1996 году в Лохье в парке дома Лагуса (Villa Haikari, Haikarinkatu 2, 08100 Lohja) установлен памятник.

Примечания

Литература 
 
 Tuunainen, Pasi. The transfer of military knowledge and the Finnish Civil War: The Finnish volunteers in the Royal Prussian Jaeger Battalion 27 as adopters and disseminators of the German art of war, 1915–1918 // Kirchliche Zeitgeschichte №28(1), 2015.

Ссылки 

 PANSSARI-lehti nro 4 / 2006: Ruben Lagus, Mannerheim-ristin ritari nro 1

Генералы Финляндии
Военачальники Второй мировой войны
Участники Второй мировой войны (Финляндия)